Sparrius se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Laurens B. Sparrius
 Laurens Benjamin Sparrius